Чебокса́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Чебоксарская улица — улица в Астрахани.
 Чебоксарская улица — улица в Волгограде.
 Чебоксарская улица — улица в Москве.
 Чебоксарская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Чебоксарская улица — улица в городе Уфе.
 Чебоксарская улица - улица в городе Канаш

 Чебоксарский проспект — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Чебоксарская улица — улица в Днепре.

См. также 
 Чебоксарский переулок (Санкт-Петербург)